Nakal é uma empresa fornecedora de materiais esportivos paulista fundada em 1998. A empresa é especializada na confecção de uniformes esportivos de alta performance tendo vestido seleções nacionais no Brasil, Estados Unidos e Africa além de tradicionais equipes profissionais nacionais e internacionais. 

Atualmente  a Nakal fornece material esportivo para as equipes:
  Sesi Volei Bauru
 Sesi Volei SP
 Volei Guarulhos SP
 Osasco Voleibol Clube SP
Seleção Queniana de Voleibol Feminino

Ligações externas 
 

Empresas de artigos esportivos do Brasil
Empresas de vestuário do Brasil
Marcas do Brasil
Empresas de São Carlos
Empresas fundadas em 1998